Greendale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Greendale Township (Michigan)
 Greendale Township (North Dakota)